Urlaub steht für:

 Urlaub, berechtigte Abwesenheit (von der Arbeit)
 die Darstellung des Abschieds Christi von Maria in der bildenden Kunst

Urlaub ist der Name von
 Urlaub (Malerfamilie), eine fränkische Malerfamilie und deren Mitglieder:
und der Familienname folgender Personen:
 Ägidius Urlaub (1621–1696), fränkischer Barockmaler
 Anton Urlaub (?–1820), deutscher Maler und Kupferstecher
 Georg Anton Urlaub (1713–1759), fränkischer Barockmaler
 Georg Anton Abraham Urlaub (1744–1788), fränkischer Barockmaler
 Georg Christian Urlaub (1718–1766), fränkischer Barockmaler
 Georg Johann Christian Urlaub (1845–1914), deutscher Maler
 Georg Karl Urlaub (1749–1811), fränkischer Barockmaler
 Georg Sebastian Urlaub (1685–1763), fränkischer Barockmaler
 Henriette Urlaub (1783–1836), deutsche Malerin
 Jeremias August Urlaub (1784–1837), deutscher Maler
 Johannes Andreas Urlaub (1735–1781), fränkischer Barockmaler
 Johann Georg Urlaub (1722–?), fränkischer Barockmaler
 Karl Urlaub (1774–1836), deutscher Maler
 Theodor Urlaub (1814–1888), deutscher Maler und Zeichenlehrer in St. Petersburg

Urlaub ist der Familienname oder Künstlername folgender Personen:
 Andrew Urlaub (* 2001), US-amerikanischer Skispringer
 Farin Urlaub (* 1963), eigentlich Jan Vetter, deutscher Rockmusiker, Sänger und Gitarrist, Gründungsmitglied der Rockband „Die Ärzte“
 Friedrich von Urlaub (1786–1874), preußischer Generalmajor